est la formule brute de plusieurs isomères.

 lysine, numéro CAS , mélange racémique
 R-(–)-lysine ou D-lysine, numéro CAS 
 ''S-(+)-lysine ou L-lysine, numéro CAS 
 β-lysine, numéro CAS , mélange racémique
 R-(–)-β-lysine ou D-β-lysine, numéro CAS 
 S''-(+)-β-lysine ou L-β-lysine, numéro CAS